Ксе́ния Па́йчин (; род. 3 декабря 1977 года, Белград, Сербия — ум. 16 марта 2010 года, там же) — сербская певица, танцовщица и фотомодель.

Биография

Ранние годы 
Ксения Пайчин родилась 3 декабря 1977 года в Белграде (Сербия). Она открыто рассказывала о своей жизни, в том числе и о том, что прибегла к услугам пластической хирургии.

Карьера 
Начала карьеру Go-Go танцовщицы в раннем возрасте, в этом виде деятельности прославилась в Греции, где выступала в ночных клубах. Работала в танцевальной студии в Белграде. Также работала фотомоделью.

Позже начала карьеру певицы, её сценические костюмы и танцы привлекали большо́е внимание зрителей.

Убийство 
16 марта 2010 года примерно в 18:00 в квартире Ксении Пайчин в Белграде она и её жених — модель  — были обнаружены мёртвыми. У обоих были огнестрельные ранения головы. Полиция заподозрила Каписода в убийстве и самоубийстве. После того как соседи певицы сообщили, что слышали, как Каписода ворвался в квартиру Пайчин и у них разгорелся скандал, убийство певицы её женихом, а затем его собственное самоубийство были подтверждены.

Певец Мирко Пайчин, приходившийся двоюродным братом Ксении, был потрясён её гибелью. В память о ней он написал песню «Spavaj, kraljice».

Дискография

Альбомы 
 Duck & Xenia Pajcin: Ljubavni Napitak (1996)
01. Ja i ti
02. Ja Imam
03. Ljubavni Napitak
04. Na plazi
05. Poljubi Me
06. Razmisljanja
07. Ritam Grada
08. Ubrzanje
09. Voli me

 Too Hot to Handle (1997)
01. Nova Zena
02. Proslo Je
03. Sad Si Samo Moj
04. Ribar
05. Svidja Mi Se On
06. Cuvam Ti Ledja
07. Sexualnost
08. Osmeh
09. Proslo Je (remix)
10. Sexuality

 Extreme (2001)
01. Xenija Je Tu
02. Gotovo Je
03. Lezi
04. Mene Ne Zanima To
05. Idemo U Grad
06. Sestro
07. Zivot Prolazi Bez Tebe
08. Ko jos moze
09. Tebe Hocu Da Cuvam
10. Ne Volis Me Kao Pre
11. Korak Po Korak

 Sigurna (2004)
01. Neven
02. Magije
03. Skorpija (feat. Bane 187)
04. Najbolje Za Oboje
05. Slatko i Gorko
06. Zid
07. Super Nova
08. Mozda Se Ne Probudim
09. Sigurna
10. Ko Jos Moze (remix)
11. Divan dan
12. Svidja Mi Se On
13. Nova Zena
14. Sexualnost
15. Korak Po Korak

 The Best Of Xenia (2006)
01. Decko Mi Je Umoran
02. Nino
03. Magije
04. Neven
05. Skorpija (feat. Bane)
06. Ko Jos Moze (remix)
07. Mene Ne Zanima To
08. Divan Dan
09. Svidja Mi Se On
10. Nova Zena
11. Xenija Je Tu
12. Mozda Se Ne Probudim
13. Why Did You Tell Me That You Love Me?

 Unknown (2008)
01. Vestica
02. Farsa
03. Hajde Sestro (feat. Индира Радич)
04. Pizza

 Unknown (2010)
01. Supica
02. Pozuri (feat. MC Stojan)
03. Telefon (feat. Dunja Ilić) *Unfinished

Синглы 
 1997 — Nova žena
 1997 — Sviđa mi se on
 1997 — Sexualnost
 2001 — Mene ne zanima to
 2001 — Ko još može
 2004 — Neven
 2004 — Veštica
 2006 — Dečko mi je umoran
 2008 — Pizza

Примечания

Ссылки 
 

Фотомодели Сербии
Убитые в Сербии
Поп-фолк-исполнители